Уи́льям Ба́ркли (; 5 декабря 1907 — 24 января 1978) — шотландский богослов.

Биография 
Отец Баркли был менеджером банка. Он учился в средней школе Далзиэля в Мазервелле, а затем изучал классику в Университете Глазго в 1925–1929 годы, прежде чем изучать богословие. 

Профессор Университета Глазго в течение 28 лет, преподаватель кафедры изучения Нового Завета. Преподавал Новый Завет и древнегреческий язык.

Принимал участие в деятельности библейских обществ, таких как Society for New Testament Studies, National Bible Society of Scotland. В 1943—1947 годах был редактором журнала Sunday School Teachers.

Автор популярного комментария к Евангелию, написанного в 1952—1958 годах.

Ссылки 
 Комментарии Баркли к Новому Завету
 Уильям Баркли в библиотеке Якова Кротова

Христианские богословы
Родившиеся в 1907 году
Умершие в 1978 году
Пресвитерианство
Преподаватели университета Глазго